Le terme Route 131 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 131n en Allemagne
 Route 131 au Québec, Canada
 Route nationale 131 en France
 U.S. Route 131 aux États-Unis